La saison 2008-2009 du Championnat de Football Saint-marinois est la vingt-quatrième édition de la première division saint-marinoise. Les quinze clubs participants répartis en deux groupes affrontent à deux reprises les équipes de leur groupe et une fois celle de l'autre groupe, les trois premiers de chaque groupe se retrouvent en playoffs pour se disputer la victoire finale.

Une seule place du championnat est qualificative pour les compétitions européennes, la deuxième place revenant au vainqueur de la Coppa Titano 2008-2009.

C'est le SP Tre Fiori qui remporte la compétition après avoir battu lors de la finale du championnat l'AC Juvenes/Dogana. C'est le  de champion de Saint-Marin de l'histoire du club.

Le tenant du titre, le SS Murata, échoue aux portes de la finale face à l'Ac Juvenes/Dogana.

Qualifications en coupe d'Europe 
À l'issue de la saison, le champion participe au  de qualification des champions de la Ligue des champions 2009-2010.

Le vainqueur de la Coppa Titano prend place en Ligue Europa 2009-2010, s'il ne s'agit pas du champion. Dans le cas contraire, la place revient au deuxième du championnat.

Les 15 clubs participants 

En raison du peu de nombre de stades se trouvant sur le territoire de Saint-Marin, les matchs sont joués par tirage au sort sur un des six stades suivants :
 Stadio Olimpico (Serravalle)
 Campo di Fiorentino (Fiorentino)
 Campo di Acquaviva (Chiesanuova)
 Campo di Dogana (Serravalle)
 Campo Fonte dell'Ovo (Domagnano)
 Campo di Serravalle (Serravalle)

Compétition

Classement 

Groupe B

|}
|

|}

Matchs

Playoffs

Bilan de la saison

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de Saint-Marin de football de D1
 Coupe de Saint-Marin de football
 Supercoupe de Saint-Marin de football

Liens externes 
  Site officiel
  Page complète sur RSSSF

Championnat de Saint-Marin de football
Saint-Marin